Sagami ist der Name:
 einer der historischen Provinzen Japans: Provinz Sagami
 der japanische Name des ehemals russischen Linienschiffes Pereswet, siehe Pereswet-Klasse
 einer Bucht in Japan: Sagami-Bucht
 einen Fluss der in dieser Bucht mündet: Sagami (Fluss)
 eines Sees in Japan: Sagami-ko
 einer Bahnlinie entlang dieses Flusses: Sagami-Linie
 einer japanischen Dichterin der Heian-Zeit: Sagami (Dichterin)